Новозлатопольский сельский совет () — сельские советы в Запорожской области Украины:

 Новозлатопольский сельский совет — в Гуляйпольском районе.
 Новозлатопольский сельский совет (бывший Пролетарский сельский совет) — в Розовском районе.

См. также 
 Новозлатополь